RHE steht für:
 Revue d’histoire ecclésiastique, belgische Zeitschrift zur Kirchengeschichte
 reversible Wasserstoffelektrode, eine Referenzelektrode
 Militärflugplatz Reims-Champagne (IATA-Code), französischer Militärflugplatz

Rhe, RhE oder RHE bezeichnet:
 Segelclub Rhe
 Rhe (Einheit), veraltete Maßeinheit der Fluidität
 Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft
 Rheilffordd Eryri, walisische Bezeichnung für die Welsh Highland Railway

Rhé bezeichnet:
 veraltet für die Île de Ré, französische Insel 

RHE